Картошино — название населённых пунктов:

Россия 
 Картошино — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Картошино — деревня в Ржевском районе Тверской области.